Уокер Хейз () — американский певец, поп-кантри-музыкант, автор и исполнитель.

Биография 
 См. также «Биографию» в английском разделе.
Родился 27 декабря 1979 года в городе Мобил в Алабаме (США). Полное имя Charles Edgar Walker Hayes. Его отец Чарльз Хейз — риэлтор. Хейз окончил колледж Birmingham-Southern College в 2002 году со степенью бакалавра музыки по фортепиано.

Хейз и его жена переехали в Нэшвилл в 2005 году, надеясь заняться музыкальным бизнесом в жанре кантри. Он получил работу по написанию песен для издательской компании в Нэшвилле, а затем подписал контракт с Mercury Records Nashville, хотя его быстро уволили и перевели в Capitol Records. В 2010 году он выпустил свой первый сингл «Pants». Он дебютировал под номером 60 в чарте Hot Country Songs за неделю, закончившуюся 18 сентября 2010 года. Кайл Уорд из Roughstock оценил единственную три с половиной звезды из пяти. Хейз дебютировал в клипе на эту песню в декабре 2010 года. Хейз также появился в эпизоде телесериала «19 Kids and Counting», исполнив песню, которую он написал о Джилл и её нынешнего мужа Дерика. «Pants» и второй сингл «Why Wait for Summer» появились на альбоме Capitol Records под названием Reason to Rhyme.

Хейз был соавтором и спел гостевым вокалом на «Dirty Side» из альбома Colt Ford 2014 года Thanks for Listening. Он также стал соавтором сингла Родни Аткинса «Eat Sleep Love You Repeat», выпущенного в конце 2014 года. После потери контракта с Capitol Records, Хейз работал в торговой сети Costco, чтобы содержать себя.

В 2016 году Хейз подписал издательское и продюсерское соглашение с Шейном Макэнэлли и SMACK/RareSpark, в рамках которого он выпустил два мини-альбома: 8Tracks Vol. 1 и 8 Tracks Vol. 2. Затем последовал его первый сингл для Monument Records, «You Broke Up with Me». Он появляется на его первом альбоме с Monument, Boom. «Craig» вышел в качестве второго сингла с альбома.

В августе 2018 года Хейз выпустил сингл под названием «90’s Country», тексты которого содержат многочисленные отсылки к названиям песен в стиле кантри десятилетия 1990-х годов.

Личная жизнь 
Он живёт в городе Франклин (штат Теннесси) со своей женой Лэйни Бевилл Хейс и шестью детьми. Их седьмой ребёнок, четвёртая дочь Окли Кловер, умерла через несколько часов после рождения 6 июня 2018 года.

Дискография 
 См. также «Walker Hayes Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

Примечания

Ссылки 
 Walker Hayes - You Broke Up with Me
 Walker Hayes — Fancy Like

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Исполнители Capitol Records
Исполнители Monument Records
Родившиеся в Мобиле